Садиков — фамилия. Встречается, в частности, среди дагестанцев.

 Садиков, Владимир Сергеевич (1871—1942) — русский учёный, биохимик, профессор ЛГУ.
 Садиков, Дамир Маратович (род. 1991) — российский футболист.
 Садиков, Максуд Ибнугаджарович (1963—2011) — общественный и религиозный деятель, ректор Института теологии и международных отношений.
 Садиков, Олег Николаевич (1925—2020) — советский и российский правовед, заслуженный деятель науки РСФСР (1975).
 Садиков, Пётр Алексеевич (1891—1942) — советский историк, профессор ЛГУ.

См. также